|-
| 9401 ||  || 13 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 9402 ||  || 25 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 9403 Sanduleak ||  || 31 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9404 ||  || 26 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 9405 Johnratje ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9406 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 9407 Kimuranaoto ||  || 28 noiembrie 1994 ||  || S. Otomo
|-
| 9408 Haseakira || 1995 BC || 20 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9409 Kanpuzan ||  || 25 ianuarie 1995 ||  || T. Seki
|-
| 9410 - ||  || 26 ianuarie 1995 ||  || T. Urata
|-
| 9411 Hitomiyamoto || 1995 CF || 1 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9412 ||  || 4 aprilie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9413 Eichendorff ||  || 21 septembrie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 9414 - ||  || 25 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9415 - || 1995 VE || 1 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9416 - || 1995 WS || 17 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9417 - || 1995 WU || 17 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9418 Mayumi ||  || 18 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 9419 - || 1995 XS || 12 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9420 Dewar ||  || 14 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9421 Violilla ||  || 24 decembrie 1995 || Church Stretton || 
|-
| 9422 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9423 Abt ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9424 - || 1996 BN || 16 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9425 Marconcini ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 9426 Aliante ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 9427 Righini ||  || 14 februarie 1996 || Cima Ekar || , 
|-
| 9428 Angelalouise ||  || 26 februarie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 9429 Poreč ||  || 14 martie 1996 ||  || 
|-
| 9430 Erichthonios ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9431 - ||  || 12 august 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 9432 - || 1997 CQ || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9433 - ||  || 3 februarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 9434 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9435 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9436 - || 1997 EB || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9437 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9438 Satie ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9439 - ||  || 10 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9440 ||  || 29 martie 1997 ||  || 
|-
| 9441 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9442 ||  || 2 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 9443 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9444 - || 1997 JA || 1 mai 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 9445 Charpentier ||  || 8 mai 1997 ||  || 
|-
| 9446 Cicero ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9447 Julesbordet ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9448 Donaldavies ||  || 5 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9449 Petrbondy ||  || 4 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 9450 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9451 - ||  || 20 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9452 Rogerpeeters ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9453 Mallorca ||  || 19 martie 1998 ||  || , 
|-
| 9454 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9455 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9456 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9457 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9458 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9459 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9460 McGlynn ||  || 29 aprilie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 9461 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9462 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9463 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9464 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9465 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9466 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9467 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9468 Brewer ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9469 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9470 Jussieu ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9471 Ostend ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9472 Bruges ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9473 Ghent ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9474 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9475 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9476 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9477 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9478 Caldeyro || 2148 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9479 Madresplazamayo || 2175 P-L || 26 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9480 Inti || 2553 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9481 Menchú || 2559 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9482 Rubéndarío || 4065 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9483 Chagas || 4121 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9484 Wanambi || 4590 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9485 Uluru || 6108 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9486 Utemorrah || 6130 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9487 Kupe || 7633 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9488 Huia || 9523 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9489 Tanemahuta || 1146 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9490 Gosemeijer || 1181 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9491 Thooft || 1205 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9492 Veltman || 2066 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9493 Enescu || 3100 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9494 Donici || 3212 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9495 Eminescu || 4177 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9496 Ockels || 4260 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9497 Dwingeloo || 1001 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9498 Westerbork || 1197 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9499 Excalibur || 1269 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9500 Camelot || 1281 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-